Kamienica Pod Łabędziem w Krakowie – kamienica przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, zwana też Kamienicą Celestyńską
 Kamienica Pod Łabędziem w Warszawie – kamienica przy ulicy Mariensztat w Warszawie, zwana też Kamienicą Kwiecińskiego
 Kamienica Pod Łabędziem w Grudziądzu – kamienica przy Rynku w Grudziądzu